Famalicão est un nom propre portugais qui peut désigner :
homonymies exactes 
 , paroisse civile de la municipalité de Guarda, située dans le district de Guarda et la région Centre, au Portugal, sur la route européenne E805 ;
Famalicão (Nazaré), paroisse civile de la municipalité de Nazaré, située dans le district de Leiria et la région Centre, au Portugal.
homonymies partielles 
Vila Nova de Famalicão, municipalité située dans le district de Braga et la région Nord ;
Vila Nova de Famalicão (freguesia), paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité ci-dessus.
Futebol Clube Famalicão, club de football de cette même municipalité jouant en Liga NOS, souvent abrégé en FC Famalicão ou simplement Famalicão.